Chanteloup puede referirse a: 

 Chanteloup, comuna de Eure.
 Chanteloup, comuna de Ille y Vilaine.
 Chanteloup, comuna de Mancha.
 Chanteloup, comuna de Deux-Sèvres.